Tureček může být:

 malý Turek

příjmení osob
Bohumil Tureček (1902–1982), český architekt
Břetislav Tureček (* 1970), český novinář a fotograf
Dalibor Tureček (* 1957), český literární historik a folklorista
Jiřina Turečková (1924–1989), československá politička KSČ
Josef Tureček (1900–1979), právník a právní historik, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1948–1952 také její děkan
Karel Tureček (* 1971), český politik, člen KDU-ČSL, náměstek ministra zemědělství
Kateř Tureček (* 1993), česká nebinární osoba působící ve filmové režii, pedagogice a aktivismu
Ludmila Turečková (asi 1900 – po 1988), česká právnička a advokátka

jiný význam
přezdívka spisovatele Václava Vratislava z Mitrovic

Související články 
Turek (rozcestník)